Tohari ist der Nachname der folgenden Personen:
 Ahmad Tohari (* 1948), indonesischer Autor
 Hamim Tohari (* 1983), indonesischer Fußballschiedsrichter
 Imam Tohari (* 1976), indonesischer Badmintonspieler